Clamecy (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Clamecy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia